

Mécanique des fluides 
En mécanique des fluides, le calage est l'angle d'une surface portante par rapport à un axe de référence. 

Ne pas confondre l'angle de calage (en anglais : )  avec l'angle d'incidence (en anglais : angle of attack ou AoA) qui est l'angle formé par la corde d'un profil ou d'une voile et le vecteur vitesse.

Calage d'une aile (avion) : angle formé par la corde du profil d'emplanture de l'aile et l'axe de référence de l'avion (généralement l'axe du fuselage). 
Calage d'une pale d'hélice : angle formé par la corde de la pale et le plan de rotation de l'hélice.
 Une hélice à pas variable est en réalité à calage variable : la variation du pas dépend du calage mais aussi de la vitesse de rotation de l'hélice et de translation de l'avion. Un angle de calage positif génère une force propulsive, un angle de calage négatif permet le freinage. Moteur arrêté, il existe une valeur de calage pour laquelle la traînée est minimale, l'hélice est dite en drapeau.
 Le vrillage positif ou négatif, est une variation de l'angle de calage le long de l'aile ou de la pale d'hélice.
 Le calage d'une voile (voilier) est, en physique, l'angle formé entre la voile et l'axe longitudinal du navire (ligne de foi). Dans le cas d'une grand-voile (montée sur bôme), l'angle de calage correspond  à l'angle formé entre la bôme et la ligne de foi.
 On parle aussi de vriller une voile qui correspond à la modification du calage de la voile.
 Dans la marine à voile traditionnelle, le calage consiste à amener la tête d'un mât jusqu'au chouquet du mât inférieur pour réduire la hauteur de la mâture.

Aéronautique 
En aéronautique, le terme calage altimétrique est le réglage de la référence de l'altimètre barométrique d'un aéronef. Le calage peut être le QNH, pour afficher l'altitude, le QFE, pression mesuré sur un aérodrome, pour afficher la hauteur par rapport à celui-ci, ou la pression atmosphérique standard  pour indiquer une altitude-pression (l'altitude indiquée sur l'aérodrome étant alors le QNE) ou un niveau de vol.

Mécanique 
 On parle aussi de calage de pompe d'un moteur, comme la pompe à injection sur moteur diesel (indispensable après tout changement de courroie de distribution), pour désigner son réglage précis.
 Dans le même ordre d'idées, le réglage de la position d'une aiguille s'appelle aussi le calage : il consiste à l'immobilisation de la lame d'une aiguille dans sa position d'application sur le rail d'appui ou contre-aiguille correspondant.
 Le calage de l'allumage est la position du piston au moment où a lieu l'allumage du moteur.
 Le calage désigne aussi le fait qu'un moteur s’arrête soudainement, à cause d'un défaut d'alimentation ou autre raison. On dit que le moteur cale.

Emballage 
Les particules de calage sont des matériaux utilisés pour maintenir en place un objet dans une boîte afin de le protéger du moindre dommage lors de son transport, comme peuvent l'être : papier kraft, coussin d’air, rouleau de carton ondulé, etc.

Société 
Le calage d'alcool peut également concerner le fait de consommer une grande quantité d'alcool le plus rapidement possible. Selon Educ'alcool, le calage peut s'avérer très dangereux et peut entraîner des intoxications très sérieuses telles que le coma éthylique ou même la mort, notamment lorsque l'alcoolémie atteint ou dépasse  d’alcool par  de sang (communément appelé .40).

Notes et références